«Celebration» () — пісня американської співачки Мадонни з її однойменного альбому.

Офіційні варіанти пісні 
 UK CD2 / EU maxi
 "Celebration" (Album Version) – 3:35
 "Celebration" (Oakenfold Remix) – 6:32
 "Celebration" (Benny Benassi Remix) – 5:28
 "Celebration" (Oakenfold Remix Dub) – 6:32
 "Celebration" (Benny Benassi Remix Edit) – 3:58
 "Celebration" (Johnny Vicious Club Remix) – 7:58

 German CD Maxi-Single
 "Celebration" (Album Version) – 3:34
 "Celebration" (Benny Benassi Remix) – 5:30
 "Celebration" (Benny Benassi Dub) – 6:01

 US CD Maxi-Single
 "Celebration" (Oakenfold Remix) – 6:35
 "Celebration" (Benny Benassi Remix) – 5:31
 "Celebration" (Paul Oakenfold Dub Mix) – 6:35
 "Celebration" (Benny Benassi Remix Edit) – 4:01
 "Celebration" (Benny Benassi Dub) – 6:03
 "Celebration" (Johnny Vicious Club Remix) – 7:59

 UK / European 12" Picture Disc
 "Celebration" (Album Version) – 3:35
 "Celebration" (Benny Benassi Remix) – 5:28
 "Celebration" (Paul Oakenfold Remix) – 6:32
 "Celebration" (Paul Oakenfold Dub Mix) – 6:32

 iTunes Remixes EP
 "Celebration" (Benny Benassi Remix Edit) – 3:58
 "Celebration" (Benny Benassi Remix) – 5:28
 "Celebration" (Benny Benassi Dub) – 6:00
 "Celebration" (Oakenfold Remix Dub) – 6:32
 "Celebration" (Oakenfold Remix) – 6:32
 "Celebration" (Johnny Vicious Club Remix) – 7:58

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мадонни

Перелік синглів Мадонни

Сингли 2009
Сингли Мадонни